Blaaskwintet nr. 1 (Aho) - Blaaskwintet gecomponeerd door Kalevi Aho
 Blaaskwintet nr. 1 (Medek) - Blaaskwintet gecomponeerd door Tilo Medek